GOA steht für:
 Gebührenordnung für Architekten, Vorläufer der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)
 GOA Games Services, Verleger von Computerspielen mit Schwerpunkt auf Online-Spielen
 Grimme Online Award, Auszeichnung für publizistische Qualität im Internet
 Gymnasium Oberalster, deutsches Gymnasium in Hamburg
 Gene Ontology Annotation, Bezeichner der UniProt-Datenbank für Proteine
 Flughafen Genua (IATA-Code), italienischer Flughafen

GOA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Rhein-Hunsrück-Kreis (für Sankt Goar)

GoA steht für:
 Geschäftsführung ohne Auftrag (Deutschland), ein gesetzliches Schuldverhältnis
 Grade of Automation, Automatisierungsgrad beim Fahrbetrieb von Zügen, siehe Automatic Train Operation

Goa steht für:
 Goa, ein indischer Bundesstaat
 Goa (Camarines Sur), eine Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz Camarines Sur
 Goa (Botswana), ein Dorf im North West District, Botswana 
 Goa (Spiel), ein Brettspiel
 Goa (Köln), Gaststätten ohne Alkohol, eine soziale Einrichtung in Köln Ende der 1920er bis Anfang der 1930er Jahre
 Ilha de Goa, eine zu Mosambik gehörige Insel 
 Goa-Trance, Musikstil, siehe Psytrance
 Tibetgazelle, eine Antilopenart, auch bekannt als Goa

goa steht für:
 Guro (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Gouro in der Elfenbeinküste

Siehe auch:
 Panaji („Neu-Goa“)
 Velha Goa („Alt-Goa“) 

Abkürzung